

География 
 Фром — озеро в Австралии.
 Фром — город в Великобритании.
 Фром — река в Великобритании.

Фамилия 
 Фром, Йоханнес (1896—1964) — финский палач, военный преступник.
 Фром, Мартин (1828—1895) — датский шахматист, мастер, участник международного турнира в Париже.
 Фром, Матиас (род. 1997) — датский хоккеист.

Разное 
 Фром — избирательный округ в Австралии.

См. также 
 Гамбит Фрома
 Фромм